Neues Dorf steht für:

 Neues Dorf (Cramonshagen), Ortsteil von Cramonshagen, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Neues Dorf (Gemeinde Tarsdorf), Ortschaft der Gemeinde Tarsdorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich